Saint Materne désigne plusieurs saints chrétiens

 Materne (), apôtre en Gaule belgique et en Rhénanie ; fêté le 20 septembre.
 Materne de Milan († 307), frère de Maternien, évêque de Milan en Lombardie, confesseur sous Maximien ; fêté le 18 juillet. 
 Materne de Cologne († entre 325 et 344), évêque de Cologne, Trèves et Tongres à la fin du  et au début du  ; fêté localement le 14 septembre ou le 15 septembre ou le 20 septembre selon les lieux.

Références